Alfredsson ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Alfredsson (1902–1966), schwedischer Fußballspieler
 Daniel Alfredsson (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler
 Helen Alfredsson (* 1965), schwedische Golfspielerin
 Lina Alfredsson (* 1983), schwedische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Alfredson